Berlet ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Berlet (1825–1892), deutscher Lehrer und Reiseschriftsteller des Erzgebirges
John Foster "Chip" Berlet (* 1949), US-amerikanischer investigativer Journalist, Finanzanalyst, Fotojournalist, Autor, TV-Experte und Aktivist
 Erich Berlet (1860–1936), deutscher Pädagoge und Heimatforscher
 Gustav Berlet (1817–1908), deutscher Jurist und Politiker
 Gustav Julius Berlet (1834–1901), deutscher Politiker, Landrat in Hildburghausen